La Touching Pop désigne un courant musical, sous-genre de la Cold wave, actif en France de la fin des années 1980 au milieu des années 1990.

Origines
En 1987, le label New Rose fonde Lively Art, une subdivision spécialisée dans les styles new wave, cold wave et industriel. Lively Art signe alors rapidement des groupes fortement influencés par la cold wave, mais avec une approche plus mélancolique et éthérée. Emmanuelle Debaussart, journaliste au magazine Best, imagine l'appellation Touching Pop pour qualifier cette mouvance.

Principaux acteurs
Les groupes les plus connus étaient Little Nemo, Asylum Party et Mary Goes Round, dont les membres s'entraidaient et se regroupaient dans le projet collectif TeePee (T.P. : initiales de Touching Pop), auquel prendront aussi part des membres de Babel 17, signé plus tardivement sur Lively Art.

Les groupes Collection D'Arnell Andréa, Rise and Fall of a Decade et Neutral Project ont également été associés à cette scène.

Le déclin
Après avoir culminé vers 1989-1990, le courant se délite rapidement, les principaux groupes se séparent ou prennent leurs distances tandis que le dépôt de bilan de Lively Art en 1992 porte le coup de grâce.

Vers le milieu des années 2000, le label Infrastition ré-édite l'essentiel des productions de cette époque.

Genre de musique électronique